«Альфредо, Альфредо» () — кинокомедия  1972 года  итальянского режиссёра Пьетро Джерми. На главную роль режиссёр взял американца Дастина Хоффмана, роль которого была переозвучена итальянским актёром Ферруччо Амендола.

Сюжет 
Главный герой фильма — итальянец Альфредо, обычный банковский служащий. Он женится на красивой женщине, но этот брак не совсем удачный.

В ролях 
 Дастин Хоффман — Альфредо
 Стефания Сандрелли — Мария Роза Каравани
 Карла Гравина — Каролина
 Клара Колозимо — мать Каролины
 Луиджи Багетти — отец Альфредо
 Даника Ла Лоджа — мать Марии Розы
 Витторио Дузе — судья

Номинации и награды 
 Номинация на «Золотой глобус» в категории «Лучший иноязычный фильм»
 Премия «Давид ди Донателло» в категории «Лучший фильм» 
 Номинация на награду Национального совета кинокритиков США за «Лучший фильм на  иностранном языке»

Примечания

Ссылки 
 
 «Альфредо, Альфредо» на сайте Фильм Ру

Кинокомедии Италии
Фильмы Пьетро Джерми
Кинокомедии 1972 года
Фильмы на итальянском языке
Фильмы  Италии 1972 года